Zrzeszenie Polskich Wspólnot Rodzimowierczych Konfederacja Rodzimowiercza – związek polskich rodzimowierczych wspólnot i związków wyznaniowych, powołany 23 sierpnia 2015 roku podczas III Ogólnopolskiego Wiecu Rodzimowierczego w Łysogórach.

Celem Konfederacji jest reprezentacja i koordynacja działań polskiego środowiska rodzimowierczego. Począwszy od 2016 roku KR pełni rolę organizatora Ogólnopolskiego Zjazdu i Wiecu Rodzimowierczego, a także wydawcy „Kalendarza Słowiańskiego”. Oprócz tego z ramienia Konfederacji zorganizowano w maju 2016 roku pierwsze od 500 lat obchody święta Stado, będące jednocześnie największymi obchodami rodzimowierczymi w historii współczesnego rodzimowierstwa w Polsce.

Wspólnoty członkowskie 
Wspólnoty, które powołały Konfederację:

 Stowarzyszenie „Gontyna”
 Stowarzyszenie „Żertwa”
 Rodzimowiercy Pomorscy (później Stowarzyszenie Rodzimowierców Pomorskich „Jantar”)
 Drzewo Przodków
 Krąg Radogost
 Stowarzyszenie „Kałdus”
 Grupa WiD
 Gromada „Swarga”
 Rodzima Wiara
 Wspólnota Rodzimowierców „Watra”

Wspólnoty, które dołączyły w późniejszym czasie:

 Gromada „Wanda”

Drzewo Przodków 
Drzewo Przodków – stowarzyszenie powstałe w 2014 roku, działające na terenie Warszawy. Działalność stowarzyszenia koncentruje się na rewitalizacji religii Słowian na terenie RP.

Stowarzyszenie „Gontyna” 

Stowarzyszenie „Gontyna” – stowarzyszenie powstałe w 2009 roku w Bielinach. Zajmuje się organizacją wypoczynku, badaniami naukowymi, działaniami artystycznymi (rzeźba i instalacje, poezja, malarstwo), rekonstrukcją historyczną oraz organizacją obchodów słowiańskich świąt.

Grupa organizuje wycieczki o charakterze kulturoznawczym i etnograficznym. Jest jednym z inicjatorów organizacji Ogólnopolskiego Wiecu Rodzimowierczego, współprowadzi portal poświęcony dawnym polskim wierzeniom. Prowadzi zajęcia na temat historii oraz etnicznych wierzeń Słowian w szkołach, działa również w odtwórstwie historycznym.

Stowarzyszenie Rodzimowierców Pomorskich „Jantar” 
Stowarzyszenie Rodzimowierców Pomorskich „Jantar” – wspólnota rodzimowiercza zarejestrowana jako stowarzyszenie zwykłe w Gdańsku i działająca na terenie Trójmiasta. Do listopada 2016 roku nosiła nazwę „Rodzimowiercy Pomorscy”. Do celów Stowarzyszenia należą krzewienie dziedzictwa słowiańskich mieszkańców ziem dzisiejszej RP oraz kontynuowanie etnicznych tradycji duchowych Słowian ze szczególnym uwzględnieniem terenów Pomorza.

Stowarzyszenie „Kałdus” 

Stowarzyszenie „Kałdus” – stowarzyszenie rodzimowiercze działające w Toruniu od 2014 roku i zarejestrowane w grudniu 2015 roku. Stowarzyszenie zajmuje się propagowaniem oraz zgłębianiem kultury i wierzeń Słowian; organizuje obchody świąt rodzimowierczych. Z inicjatywy członkiń Stowarzyszenia „Kałdus” organizowany jest cykl spotkań pod hasłem „Krąg Kobiet”.

Krąg Radogost 
Krąg Radogost – wspólnota rodzimowiercza działająca na terenie Łodzi. Jako grupa nieformalna działa od 2009 roku, oficjalnie została założona w 2014 roku po II Ogólnopolskim Zjeździe Rodzimowierczym. Oprócz obchodów słowiańskich świąt, Krąg Radogost organizował dotychczas m.in. warsztaty dla szkół podstawowych dotyczące słowiańskiej obrzędowości. Grupa ściśle współpracuje z grupą rekonstrukcji historycznej „Leśny Witeź”.

Rodzima Wiara

Gromada „Swarga” 
Gromada „Swarga” – łódzka wspólnota rodzimowiercza. Celem wspólnoty jest kultywowanie słowiańskiej tożsamości Polaków oraz rodzimej tradycji, kultury i religii. Gromada „Swarga” organizuje m.in. obchody świąt rodzimowierczych czy Łódzkie Spotkania Słowiańskie. Żercą Gromady jest Arkadiusz Bartwicki.

Gromada „Wanda” 

Gromada „Wanda” – nieformalne stowarzyszenie kulturowo-rodzimowiercze z siedzibą w Krakowie, założone w czerwcu 2012 roku. Skupia rodzimowierców z obszaru Małopolski. Działalność Gromady „Wanda” polega na organizowaniu Wieczorów Tradycji Słowiańskiej i Wieczorów Dyskusyjnych, a także akcji artystycznych, charytatywnych i krajoznawczych, jak np. Festiwal Poezji i Sztuki Rodzimowierczej. Ponadto stowarzyszenie prowadzi Biblioteczkę Gromady „Wanda”, gromadzącą trudno dostępne pozycje wydawnicze oraz corocznie współtworzy wraz z innymi małopolskimi oraz śląskimi rodzimowiercami „Kalendarz Słowiański”.

Wspólnota Rodzimowierców „Watra”

Grupa WiD 
Grupa WiD (Wiedza i Dzieło) – organizacja rodzimowiercza powstała w 2006 roku, mająca na celu ocalenie śladów i rozpowszechnianie wśród ogółu społeczeństwa świadomości o istnieniu religii oraz kultury przedchrześcijańskiej na terytorium Polski. Grupa prowadzi własną stację o nazwie Rodzimowiercze Radio Internetowe „RadioWid”, organizuje prezentacje o tematyce słowiańskiej m.in. w szkołach czy w radiu, prowadzi patronaty nad płytami i festiwalami muzyki folkowej. Posiada własny zespół muzyczny. Ponadto grupa współpracuje z zagranicznymi społecznościami rodzimowierców i organizuje osiem razy w roku obrzędy rodzimowiercze.

RadioWiD

Stowarzyszenie „Żertwa” 

Stowarzyszenie „Żertwa” – kulturowo-wyznaniowe stowarzyszenie rodzimowiercze zarejestrowane w 2011 roku w Bydgoszczy. Zajmuje się ochroną oraz propagowaniem wiedzy o religii, kulturze i historii Słowian. Aktualnym prezesem stowarzyszenia jest Patryk Wierzchoń.

Celem stowarzyszenia jest:
 popularyzacja wiedzy o kulturze i historii dawnych Słowian z naciskiem na kulturę duchową i sferę wierzeń przedchrześcijańskich;
 wspieranie społecznej aktywności środowisk rodzimowierczych oraz miłośników kultury słowiańskiej;
 wspieranie działalności religijnej i kulturalnej rodzimowierców;
 działalność kulturalna związana z kulturą ludową Słowian oraz historią ludów słowiańskich z naciskiem na okres wczesnego średniowiecza;
 działalność na rzecz rozwoju i umacniania środowisk rodzimowierczych;
 ochrona dziedzictwa kulturowego Słowian, w tym polskiego dziedzictwa narodowego;
 budowanie i pielęgnacja tożsamości etnicznej i narodowej ludów słowiańskich;
 kształtowanie wrażliwości na piękno rodzimej przyrody i rozpowszechnianie wiedzy na jej temat.

Początki stowarzyszenia przypadają na rok 2010, w tym czasie stowarzyszenie współuczestniczyło w organizacji kilku świąt rodzimowierczych na głównym terenie swojego działania, tj. w województwie kujawsko-pomorskim. Oprócz obchodów słowiańskich świąt organizuje m.in. wycieczki o charakterze etnograficznym i historycznym czy wykłady o rodzimowierstwie i wierzeniach Słowian. Jest jedną z organizacji, które zainicjowały Ogólnopolski Zjazd Rodzimowierczy.

Zobacz też 
 Europejski Kongres Religii Etnicznych
 Międzynarodowa Federacja Pogańska

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=201636 Stowarzyszenie „Gontyna” w bazie danych ngo.pl
 http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=211818 Stowarzyszenie „Żertwa” w bazie danych ngo.pl
 
 

Organizacje słowianowiercze
Rodzimowierstwo słowiańskie w Polsce